Квинт Елий Пет (Quintus Aelius Paetus) е име на:

 Квинт Елий Пет (понтифекс), римски понтифекс 216 пр.н.е.)
 Квинт Елий Пет, римски консул 167 пр.н.е.